(2700) Байконур () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 20 декабря 1976 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории и был назван в честь первого и крупнейшего в мире космодрома — Байконура.

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь географических объектов
Байконур